Си́винский район — административный район в Пермском крае России. На территории района образован Сивинский муниципальный округ. Административный центр — село Сива. Расстояние до Перми — 169 км. Площадь —  2516,44 км². Население —  чел. (). Национальный состав (2010): русские – 96,26 %.

География 
Находится на западе края. Граничит с Кудымкарским и Карагайским, Верещагинским районами (округами) Пермского края, а также с Кировской областью и Удмуртией. Площадь — 2517 км².

 Природные ресурсы 
Рельеф района крупноволнистый, овражный, в целом понижается с северо-запада на юго-восток. Самая высокая точка района находится на истоке реки Обвы, её абсолютная высота — 303 метра.

Климат района умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха +10°С. Среднемесячное количество осадков составляет 469 миллиметров, снежный покров лежит 160—165 дней.

По территории района протекает река Обва, левыми притоками которой являются реки Нош, Чир, Кизьва, Тык; правыми — Сива, Буб.

Треть площади района занимают леса. В их породном составе преобладает еловая, пихтово-еловая и пихтовая растительность южной тайги. Сосновые леса составляют до 4 % насаждений, а остальная часть пород деревьев приходится на лиственные.

Район имеет наименее выгодное экономико-географическое положение, так как удален от основных экономических центров.

История 
Первые люди на территории Сивинского района появились несколько тысяч лет назад, что подтверждается каменным топором, возраст которого — 5 тыс. лет. А при раскопках Усть-Бубинского городища археологи обнаружили немало предметов, датируемых V—VI веками нашей эры. В XVI веке территория района попала во владения Строгановых, а в 1773 году была продана Всеволоду Всеволожскому, основавшему имение Сива. Тогда здесь были возведены суконная фабрика, стекольный, кирпичный, лесопильный заводы, завод шампанских вин.

Начиная с середины XIX века, в Сиве побывали многие известные люди того времени. В 1854 году приезжал М. Салтыков-Щедрин. С 1882 по 1887 год жила известная русская актриса Савина.

В 1903 году был построен завод Шишкова — ныне картонная фабрика «Северный коммунар».В настоящее время остался только пруд.
Впервые Сивинский район был образован в 1924 году и после нескольких административно-территориальных переделов восстановлен в нынешних границах в январе 1965 года.

Население 

 Национальный состав
По переписи 2010 года: русские — 96,26 %, коми-пермяки — 0,91 %, удмурты — 0,51 %.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории района функционирует Сивинский муниципальный округ (с 2004 до 2020 гг. — Сивинский муниципальный район).

С 2004 до 2020 гг. в состав существовавшего в этот период муниципального района входили 4 сельских поселения:

В 2020 году все сельские поселения вместе со всем Сивинским муниципальным районом были упразднены и преобразованы путём их объединения в новое муниципальное образование — Сивинский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Сивинский район входят 138 населённых пунктов (все — сельские).

По состоянию на 1 января 1981 года на территории Сивинского района находились 202 населённых пункта, в том числе 1 рабочий посёлок (Северный Коммунар) и 201 сельский населённый пункт. В 1999 году Северный Коммунар преобразован в сельский населённый пункт (посёлок).

 Упразднённые населённые пункты
В 2005 году упразднены деревни Глазовская, Крутята, Кулизени, Еремята, Зуево, Прохорята, Русята, Демонята.

В 2008 году упразднены деревни Оскичи, Пашково, Власково, Пажгино.

В 2009 году упразднена деревня Гальчата.

В 2011 году упразднены деревни Бор, Дребезгино, Каменец-Подольский и Репища.

Ранее также были упразднены село Малая Сива, деревни Громово, Маяк.

Восстановленные населённые пункты
Впоследствии деревня Власково была возвращена в перечень населённых пунктов района.

Транспорт 
Основной вид транспорта в районе — автомобильный. Выход района на автодорожную сеть области обеспечивает асфальтированная дорога, идущая с западной окраины района (от пос. Северный Коммунар), через районный центр в Верещагино. Также через его территорию проходит действующий участок федеральной дороги «Санкт-Петербург—Екатеринбург». Однако основная часть дорог остаётся грунтовой.

Автобусная сеть развита недостаточно.

Люди, связанные с районом 
 Коробейников, Николай Абросимович (1917, село Сатино — 1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
Сидоров Анатолий Алексеевич (род. 1958) — российский военачальник, командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник.

См. также 
 Верхокамье

Примечания

Ссылки 

 сайт Сивинского района
 Сивинский район на сайте Администрации Пермского края
 Сивинский район на Пермском региональном сервере
 Энциклопедия Пермской области

 
Муниципальные округа Пермского края
Упразднённые муниципальные районы Пермского края
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году